Hüttenheim ist der Name folgender Orte

 Hüttenheim (Duisburg), Stadtteil von Duisburg
 Hüttenheim in Bayern, Ortsteil von Willanzheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Hüttenheim, deutscher Name des Ortes Huttenheim im Elsass